Xenarchus är ett släkte av fjärilar. Xenarchus ingår i familjen Aididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Xenarchus